Le tournoi de tennis de Brighton est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1979, classée en catégorie Colgate Series, se dispute du 19 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Kiyomura et Anne Smith.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brighton
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1979
Brighton
Tennis en Angleterre en 1979
Sport en novembre 1979